Sint-Andrieskapel, de kloosterkapel van het Sint-Andriesklooster (Maastricht)
 Sint-Andrieskapel (Strijpen), een wegkapel in Strijpen
 Sint-Andrieskapel (Tielt), de kapel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt

Zie ook 
 Sint-Andreaskerk